Lipnica heißen folgende geographische Objekte:

 Lipnica (Polen), Ort und Gemeinde in der Woiwodschaft Pommern, Polen (dt. Liepnitz)
 Lipnica (Bosnien und Herzegowina), Ort, Ortschaft und Ortsverband der Gemeinde Tuzla, Kanton Tuzla, Bosnien und Herzegowina
 Lipnica (Slowenien), Ort in der Gemeinde Radovljica, Gorenjska, Slowenien (dt. Kleinsaifnitz)
 Lipnica (Bijelo Polje), Dorf in der Gemeinde Bijelo Polje, Montenegro